Estació de Bellvitge/Gornal
 Estació d'Hospital de Bellvitge
 Estació de Bellvitge (Metro)